Feyzullayev (dt. Transkription: Feisullajew, in der weiblichen Form Feyzullayeva) ist der Familienname folgender Personen:

 Əkpər Feyzullayev (* 1945), aserbaidschanischer Geologe und Geochemiker